El Sauz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sauz, Hidalgo, 
 El Sauz, General Francisco R. Murguía, 
 El Sauz, Sain Alto, 
 El Sauz, Cerritos, 
 El Saúz, Querétaro Arteaga, Pedro Escobedo, 
 El Sauz, Guanajuato, 
 El Sauz, Colima, Minatitlán, 
 El Sauz, Aquismón, 
 El Sauz, Querétaro Arteaga, 
 El Sauz, Michoacán de Ocampo, 
 El Saúz, Oaxaca, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 
 El Sauz, Oaxaca, 
 El Sauz, Sonora, 

Robotskapade Mexikoförgreningar